Like a Prayer , album di Madonna del 1989
 Like a Prayer ,  canzone di Madonna del 1989, contenuta nell'omonimo album